Костково — название населённых пунктов:

Россия 
 Костково — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Костково — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Костково — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Костково 1 — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Костково 2 — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Костково —  деревня в Дедовичском районе Псковской области, Вязьевская волость.
 Костково —  деревня в Дедовичском районе Псковской области, Пожеревицкая волость.
 Костково — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Костково — деревня в Торжокском районе Тверской области.